De nieuwsdienst van de American Broadcasting Company
ABC World News, een programma gemaakt door deze nieuwsdienst
De nieuwsdienst van de Australian Broadcasting Corporation